Noda (Chiba), een stad in de Japanse prefectuur Chiba
Noda (Iwate), een gemeente in de Japanse prefectuur Iwate
Noda (Kagoshima), een gemeente in de Japanse prefectuur Kagoshima
Nöda, gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen